Dzikowiec est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Dzikowiec, gmina de la voïvodie des Basses-Carpates
 Dzikowiec, village de la voïvodie des Basses-Carpates, chef-lieu de cette gmina
 Dzikowiec, village de la voïvodie de Basse-Silésie